BMI pode se referir a: 
 BMI British Midland
 Broadcast Music Incorporated
 BMI Awards

Desambiguação